

Geografia
 Stati Uniti d'America
 Trumbull – città della Contea di Fairfield, Connecticut
 Trumbull – villaggio della Contea di Clay, Nebraska

Persone
 Douglas Trumbull – regista, produttore cinematografico ed effettista statunitense
 John Trumbull – pittore statunitense
 John Trumbull – poeta e saggista statunitense